Ядерная энергия — энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде. Тоже, что и Атомная энергия
 «Атомная энергия» — советский и российский ежемесячный научно-технический журнал ВАК.
  - премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм 1947 года.

См. также 
 «Atomkraft» (нем. Атомная Энергия) — хэви-метал-группа.
 Атомная энергетика